Православное Карельское братство во имя святого великомученика Георгия Победоносца — церковное православное братство. Имело своей целью просветительскую работу среди карельского населения, благотворительность, борьбу с панфинской пропагандой, в том числе с деятельностью «Союза беломорских карел».

Существовало в 1907−1917 годы. Распространяло свою деятельность на Олонецкую, Архангельскую губернии и Великое княжество Финляндское — места компактного проживания карел.

История 
Основано 26 ноября 1907 года архиепископом Финляндским и Выборгским Сергием (Страгородским) в селе Видлица при активной поддержке Олонецкого губернатора Н. В. Протасьева.

Имело отделения в городах Олонецкой губернии — Петрозаводске, Повенце, Каргополе, Вытегре, Лодейном Поле, Олонце, Пудоже, селе Вознесенье, городах Финляндии.

Попечителем братства был епископ Олонецкий и Петрозаводский Никанор (Надеждин).

При братстве имелась должность Синодального карельского миссионера для работы среди карел, перешедших в лютеранство. Особенно активно в жизни братства участвовал первый Синодальный карельский миссионер, а с 1913 года викарный епископ Сердобольский Киприан (Шнитников).

28 августа 1907 года в г. Кеми было открыто Архангельское епархиальное отделение братства. В 1909 году при нём открыта комиссия для составления алфавита карельских языков и перевода на карельский нового завета.

В Архангельской губернии 17 февраля 1908 года было открыто Православное Беломорско-Карельское братство Архангела Михаила, имевшее целью «просвещении беломорских карел в духе святой православной веры, в укреплении среди них, православия, и в противодействии пропаганды финляндцев».

В 1909 году Беломорское карельское братство вошло в состав Православного Карельского братства имени святого великомученика Георгия Победоносца.

К 1910 году в составе братства имелось 13 почётных членов, 167 пожизненных, 306 действительных, 58 членов-соревнователей). Имело свой знак.

Братство занималось устройством библиотек, в том числе так называемых «сумочных», русских и финских школ (в основном в Салминском, Суоярвском, Иломантском уездах), содействовало строительству православных храмов. Занималось переводом богослужебных книг, а также нравоучительной литературы (брошюры «Кузнец Иголкин», «Спасибо отцу», «Совесть заела» и т. п.) на карельский язык.

Братством открывались благотворительные учреждения, такие как столовая и сапожная мастерская в селе Паданы, дом престарелых в Салми

Издавало журнал на русском и карельском языках «Известия Карельскаго Братства», газету «Карельския Известия» (в Выборге).

С 3 апреля 1911 года начало издание своей газеты «Олонецкая неделя» в Петрозаводске, которую редактировал ректор Олонецкой духовной семинарии протоиерей Николай Чуков.

Кроме Православного Карельского братства на территории современной Карелии до революции 1917 года в разное время действовали Финляндское Православное Братство во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев (основано в 1884 году), Православное Александро-Свирское братство (открыто в 1892 г.), братство во имя святых апостолов Петра и Павла в Олонецком Архиерейском доме (открыто 1880 г.), Воскресенское Братство трезвости при Петрозаводском Кафедральном соборе (с 1913 г.), так или иначе соприкасавшиеся с карельским населением, однако не отделяя работу с ним от работы с людьми других национальностей.

Карельское Православное братство и Карельская православная миссия были упразднены после провозглашения независимости Великого княжества Финляндского в декабре 1917 года.

Примечания

Литература 
 Извлечение из отчета о первом годе деятельности Архангел. Православ. Беломорско-Карельского Братства во имя св. Архангела Михаила, Список населенных мест в Архангел. Карелии Архангельская Карелия. — Архангельск: Изд. Архангел. Губ. Стат. Ком., 1908. — 101, 39 с., карт.; 25 см — Алфавит. Указ. к Списку населенных мест в Архангел. Карелии, Ведомость о приходах с карел. населением Архангел. губернии. — Указ. рус. литературы об Архангел. Карелии.
 Островский Д. Задачи, деятельность и значение Православного Карельского Братства во имя св. Великомученика и Победоносца Георгия: (Речь на религиозно-нравственном чтении 24 янв. 1910 г. в Братском Назарьевском Доме г. Петрозаводска) / Олонецкое Карельское Братство. — Петрозаводск: Олонец. губ. тип., 1910. — 16 с.
 Православное Карельское Братство во имя Святого Великомученика и Победоносца Георгия. — Выборг: Б.и., 1910. − 32 с.; 22 см -(Юбилейное издание Православ. Карел. Братства во имя Святого Великомученика и Победоносца Георгия. № 17).
 Витухновская М. А. Карельские православные братства: формирование и первые годы существования // Православие в Карелии. Материалы республиканской научной конференции (24-25 октября 2000 г.) — Петрозаводск: Издательство Петрозаводского государственного университета, 2000
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 420—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Георгиевское братство
 Басова Н. Миссионерство в Карелии
 Православное Корельское братство во имя св. мч. Георгия Победоносца
 Дубровская Е. Ю. (г. Петрозаводск) Этнографические сведения о жителях Олонецкой и Беломорской Карелии на страницах журнала «Карельские известия» (1913—1917 гг.)
 Чукова Л. А. Двести лет рядом с Финляндией, или Русский дух православного Карельского братства

Православие в России
Православные братства
Петрозаводская и Карельская епархия
Русская православная церковь в Финляндии
Олонецкая губерния
Карелы